Zamfirescu ist der Familienname folgender Personen:

 
 Duiliu Zamfirescu (1858–1922), rumänischer Politiker, Jurist und Schriftsteller
 Elisa Leonida Zamfirescu (1887–1973), erster weiblicher Ingenieur
 Ildikó Jarcsek-Zamfirescu (* 1944), Schauspielerin und Intendantin am Deutschen Staatstheater Temeswar
 Raluca Zamfirescu (1924–2008), rumänische Schauspielerin